Thaida är ett släkte av spindlar. Thaida ingår i familjen Austrochilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Thaida